

Sigle 
 Unia Pracy – partito politico polacco
 Unibersidad ng Pilipinas – università filippina
 Unidad del Pueblo – partito politico spagnolo
 Unidad Popular – alleanza politica cilena
 Unión Patriótica – partito politico colombiano
 Unión Patriótica – partito politico spagnolo
 Universidad Panamericana – università messicana
 Universidade do Porto – università portoghese
 University of Portland – università statunitense 
 University of Pretoria – università sudafricana
 Università di Poitiers – università francese
 Univerzita Palackého – università ceca
 Union Pacific Railroad – compagnia ferroviaria statunitense
 Unione Paneuropea

Chimica 
 UP – sigla DIN 7728 e 16780 del poliestere insaturo

Cinema 
 Le deliranti avventure erotiche dell'agente speciale Margò (Up!) – film di Russ Meyer del 1976 
 Up – film statunitense del 1984, Oscar al miglior cortometraggio nel 1985
 Up – film dei Pixar Animation Studios del 2009 vincitore dell'Oscar al miglior film d'animazione nel 2010

Codici 
 UP – codice ISO 3166-2:IN di Uttar Pradesh (India)

Informatica 
 UP – classe di complessità
 Unified Process

Musica 
 Up – album degli ABC del 1989
 Up! – album degli Equip'Out del 1991
 Up – album dei Right Said Fred del 1992
 Up – album dei Great Big Sea del 1995
 Up – album degli R.E.M. del 1998
 Up – album di Peter Gabriel del 2002
 Up – singolo delle The Saturdays del 2008
 Up – album dei Six Pack del 2009
 Up! – album di Shania Twain del 2002
 Up! – singolo di Shania Twain del 2003, dall'album omonimo
 Up – singolo del 2011 di James Morrison feat. Jessie J
 Up – album dei Pop Evil del 2015
 Up – singolo di Olly Murs e Demi Lovato del 2014
 Up – singolo di Desiigner del 2017
 Up – singolo di Cardi B del 2021
 Up – singolo di Inna del 2021
 Up – casa discografica

Altro 
UP – Compagnia aerea israeliana, divisione low cost di El Al.
up! – city car compatta prodotta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen.
 Up – videogioco
 Up – quark di prima generazione
 Serie UP – famiglia di poltrone progettate da Gaetano Pesce per B&B Italia e prodotte dal 1969

Altri progetti